Séverine (journalist) (1855-1929), Franse journalist, schrijver en feminist
 Séverine (zangeres) (1948), Frans zangeres